UFC on ESPN: Hall vs. Strickland, также известный как UFC on ESPN 28 или UFC Vegas 33 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 31 июля 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Шон Стрикленд победил Юраю Холла единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира запланирован бой в среднем весе между Юрая Холлом и Шоном Стреклендом. Изначально этот поединок не планировался как заглавный и должен был состоятся неделей позже на турнире UFC 265, но был перенесён и стал главным событием этого турнира.
Турниры UFC on ESPN

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

*Филип Роу не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника;

**Никко Монтано не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории. Её поединок с Ву Янань отменён;

***Из-за возникших проблем со здоровьем Ронни Лоуренс не сможет провести бой с Тревином Джонсом.

Результаты турнира 

[****] Рефери снял с Камаки одно очко во 2-м раунде за тычок пальцем в глаз и удар в пах

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джейсон Уитт vs. Брайан Барберена
 Выступление вечера: Шейэнн Бэйс и Мелсик Багдасарян

Результаты турнира

Рейтинги бойцов 
3 августа после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN